Флаг муниципального образования «Городской округ Красноуральск» Свердловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2210.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением высоты к длине 2:3 красного цвета по центру которого помещено изображение фигур городского герба — плавильный тигель, гора, касающаяся нижнего края полотнища и составленная из геральдических „шкурок“ и два льва, изображённые жёлтым, красным и зелёным цветами».

Обоснование символики 
Красный цвет полотнища и гора из беличьего меха указывают на имя городского округа и рудные богатства его окрестностей, а кроме того — на градообразующее предприятие «Святогор».

Плавильный тигель служит знаком развитой металлургии, а два льва символизируют собой силу, власть и величие, добычу золота и производство меди, а также выпуск серы, сопутствующей выплавке меди.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением пламени